Симбирская классическая гимназия — первая гимназия в Симбирске. В историческом здании проходит обучение учеников начальных классов Гимназии № 1 им. В.И. Ленина, а в здании-пристройке располагается музей «Симбирская классическая гимназия» (входящий в состав Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»).

История 
Открытие Симбирской гимназии для мальчиков состоялось 12 декабря 1809 года, на базе открывшегося в 1786 году Главного народного училища. Симбирское купечество и мещанство отнеслись с большими сочувствием к открытию гимназии и сделали вклады: купцы — 1000 руб., мещане — 500 руб. Гимназия осталась в помещении народного училища, построено в 1790 году по проекту архитектора И. Тоскани; директора и учителя остались прежние, только состав учителей был значительно пополнен. Существенные же изменения произошли в следующем:
 вместо 4-х классов народного училища, в гимназии было открыто только три класса, поскольку учеников, способных слушать гимназический курс оказалось очень мало (в 1-й класс поступило всего 13 человек, а во 2-й — 12 человек);
 по ходатайству первого директора гимназии, Захара Лаврентьевича Острожского (1803—1814), при гимназии были открыты ещё три класса: два приготовительных и один прибавочный;
 добавлены новые учебные предметы: древние и новые языки, а также история, мифология, эстетика, риторика, право естественное и народное, политическая экономия, технология и торговля.

С 1812 по 1816 годы учителем математики гимназии Дмитрием Матвеевичем Перевощиковым были начаты метеорологические наблюдения. Он, в качестве любителя, вызвался производить эти наблюдения и выписки из них доставлял в Казанский университет. С уходом Перевощикова из Симбирской гимназии, в 1816 году, прекратились метеорологические наблюдения и только в 1834 году они были введены в гимназиях Казанского учебного округа, как обязательные занятия преподавателей физики. Попечитель округа М. Н. Мусин-Пушкин поручил профессору Э. А. Кнорру установить постоянные метеорологические обсерватории при некоторых гимназиях и уездных училищах округа, в особенности же в городах по р. Волге, снабдить их необходимыми инструментами и дать наблюдателям должную инструкцию для производства наблюдений. Но пожар 1864 года положил конец метеорологическим наблюдениям при Симбирской гимназии, и только после десятилетнего перерыва, с 1 января 1876 года они снова были начаты.

29-гo августа 1817 года гимназию посетил Великий Князь Михаил Павлович.

В 1818 году Симбирское евангелическо-лютеранское общество получило разрешение праздновать богослужения по праздничным и табельным дням в актовом зале гимназии. Общество отправляло богослужение до постройки в 1847 году Лютеранской кирхи Святой Марии.

6 сентября 1824 года гимназию посетил император Александр I.

В 1830 году последовало открытие при гимназии благотворительного учреждения Симбирского дворянства, переименованное в 1843 году в гимназический пансион. Размещался он в отдельном доме, который был в 1829 году куплен у купца Мангушева. Позже был выстроен обширный, трёхэтажный дом, возле гимназии по проекту архитектора И. А. Бенземана; постройка дома продолжалась довольно долго, так что пансионеры были переведены в него только с 1846/47 учебного года.

С 1832 по 1834 год первым почётным попечителем (смотритель) Симбирской губернской гимназии был князь Баратаев Михаил Петрович.

С 1835 по 1838 год почётным попечителем гимназии был коллежский асессор Столыпин Александр Алексеевич. 

В марте 1836 года гимназию инспектировал ректор Казанского университета Н. И. Лобачевский. 

23.08.1836 г. Симбирскую губернскую гимназию и Благородный пансион при ней посетил император Николая I, в сопровождении А. Х. Бенкендорфа и Э. И. Стогова. 

С 1837 по 1842 год инспектором гимназии был Грацинский Иван Флорович.

24 июня 1837 года гимназию и пансион посетил наследник российского престола великий князь Александр Николаевич, будущий император Александр II «Освободитель», в сопровождении поэта В. А. Жуковского .

До 1838 года симбирское дворянство, не имея своего дома, занимало помещение в здании гимназии.

В 1839-40 гг. здание гимназии было перестроено по частично изменённому проекту М. П. Коринфского.

В 1839—1840 и 1844—1846 годах почётным попечителем гимназии был титулярный советник Ознобишин Дмитрий Петрович.

С 1841 по 1843 год почётным попечителем гимназии был коллежский секретарь Анненков Александр Николаевич. 

В 1842 году граф Орлов-Давыдов Владимир Петрович учредил именную стипендию для учащихся гимназии, которая выплачивалась лучшим ученикам до 1918 года. 

В 1845 году перед зданием гимназии установили памятник Карамзину.

Симбирская гимназия того времени представляла из себя нечто такое, во что сейчас трудно даже поверить. Директор гимназии Пихторов, учитель математики Птенцов, учитель Святовидов — все это были люди в буквальном смысле сумасшедшие. Один раз Пихторов явился в гимназию с метлой и щёткой и разогнал всех учащих и учащихся, — этим он и закончил свою педагогическую деятельность.

В 1847—1850 годах почётным попечителем гимназии был титулярный советник, князь Хованский Юрий Сергеевич. 

В 1850—1864 гг. почётным попечителем гимназии был гвардии штабс-капитан Ермолов Александр Иванович. 

В 1851—1857 гг. директором гимназии был Верниковский, Иван Антонович.

В 1860 году при Симбирской мужской гимназии открылись землемеро-таксаторские классы.

С февраля 1860 года обязанности директора училищ Симбирской губернии и директора гимназии стал исполнять Иван Васильевич Вишневский; 4 января 1861 года он был утверждён в должности, которую занимал до весны 1879 года, когда был отправлен в отставку по инициативе губернатора Н. П. Долгово-Сабурова.

19 августа 1864 года здания гимназии и пансиона сгорели. Гимназия была временно помещена в доме купца Юргенса, на Лисиной улице (ныне у. Карла Либкнехта), где пробыла два года и в октябре 1866 года возвратилась во вновь отстроенное прежнее помещение, уже преобразованною в классическую гимназию, согласно уставу от 19 ноября 1864 года. Гимназический пансион после пожара вновь был открыт лишь 22 декабря 1866 года, когда, согласно новому уставу, разрешено было принимать в пансион детей всех сословий. Возобновлённая после пожара, на новых началах, Симбирская гимназия успешно продолжала развивать свою деятельность.

В 1865—1873 гг. почётным попечителем гимназии был действительный статский советник Мещеринов Пётр Петрович (родной брат В. П. Мещеринова).

В 1867 году при гимназии иждивением и усердием симбирских дворян, инженер-штабс-капитана Александра Николаевича и его супруги Марии Петровны Денисовых была устроена домовая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, а в 1868 году состоялось открытие братства преподобного Сергия Радонежского.

18 мая 1868 года гимназию посетил Bеликий Князь Владимир Александрович, а 21 мая гимназию посетил Bеликий Князь Алексей Александрович. 

Кроме высоких особ, с инспекторскими проверками: 1-гo сентября 1857 года, в 1858 году, 19-го июня 1861 года, 1-го июня 1869 года и 2-го июня 1874 года, гимназию посещал принц Пётр Георгиевич Ольденбургский.

25 мая 1868 года было утверждено «Положение о стипендии Н. М. Карамзина при Симбирской гимназии».

20-го июля 1869 года наследник цесаревич Александр Александрович вместе с государыней цесаревной Мариею Фёдоровною и великим князем  Алексеем Александровичем посетили гимназию.

В 1874—1876 гг. почётным попечителем гимназии был магистр Московского университета Дмитриев Фёдор Михайлович.

С 1877 по 1879 года почётным попечителем гимназии был Поливанов Владимир Николаевич.

С 1879 года директором гимназии стал отец А. Ф. Керенского — Фёдор Михайлович Керенский. По воспоминаниям гимназистов он был директором активным, во всё вникавшим, за всем лично наблюдавшим… Образованный и умный, он являлся вместе с тем исключительным по своим способностям педагогом. Прекрасно владел русской речью, любил родную литературу. Свои уроки по словесности он превращал в исключительно интересные часы, во время которых учащиеся заслушивались своим лектором…

В 1880—1882 и 1889—1891 годах почётным попечителем гимназии был подпоручик / статский советник Пазухин Николай Дмитриевич.

В 1883—1885 годах почётным попечителем гимназии был полковник Пашков Алексей Алексеевич.

В 1886—1888 годах почётным попечителем гимназии был надворный советник Карпов Николай Петрович. 

29 июля 1887 года при Симбирской мужской гимназии была утверждена стипендия имени бывшего губернатора Н. П. Долгово-Сабурова.

Ещё в 1871 году, вследствие переполнения гимназии учащимися (при норме в 200 учеников она вмещала их до 400) возник вопрос о её расширении, но только в 1883 году к основному зданию была сделана пристройка из красного кирпича (архитектор И. Алякринский), в котором в настоящее время располагается музей «Симбирская классическая гимназия». К январю 1898 года в гимназии было 455 учеников, из которых: 60 пансионеров и 395 приходящих.

С 18 мая 1889 года директором был Николай Фёдорович Свешников, с 1 июля 1894 года — Евгений Степанович Котовщиков. С 8 августа 1903 года руководить гимназией стал коллежский советник Борис Николаевич Некрасов.

В 1892—1902 годах почётным попечителем гимназии был коллежский советник Андреевский Сергей Сергеевич.

В 1903—1906 годах почётным попечителем гимназии был гофмейстер Высочайшего двора Ермолов Дмитрий Фёдорович. 

С 1906 года почётным попечителем гимназии был действительный статский советник Мотовилов Александр Андреевич. 

После организации в Симбирске в 1911 году второй мужской гимназии, Симбирская губернская мужская гимназия получила литер «первая». С 1 июля 1911 года директором 1-й Симбирской гимназии стал Василий Петрович Андронников (2-й Симбирской гимназией с 13 августа 1911 года руководил Иван Александрович Иванов).

В феврале 1917 года, согласно завещанию Цветкова Ивана Евменьевича, в Симбирских 1-й и 2-й гимназиях учреждалась стипендия его имени на проценты с капитала 190 тысяч рублей из расчёта 5 %. Стипендия делилась пропорционально по числу учеников обеих мужских гимназий.

После Октябрьской революции 1917 года в России была проведена реформа школьного образования, были упразднены все гимназии. В 1918 году Первая Симбирская мужская гимназия сделала свой последний 102 выпуск. Преемником гимназии стала Первая пролетарская трудовая школа имени К. Маркса, ныне Гимназия № 1 имени В. И. Ленина. А в здании с 1919 по 1943 гг. разместилась 2-я Симбирская советская школа 1 и 2-й ступени имени В. И. Ленина.

22 апреля 1990 года, в здании-пристройки 1883 года постройки, был создан музей «Симбирская классическая гимназия», а само здание вошло в структуру Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина».

Преподаватели 
 Перевощиков, Дмитрий Матвеевич (1809—1816) — математика, физика;                                                                                                                                             
 Карниолин-Пинский, Матвей Михайлович (с 1816) — естественная история, технология и торговля;
 Верниковский, Иван Антонович (с 1838) — латинский язык;
 Гончаров, Николай Александрович (брат писателя И. А. Гончарова) — с 1839-го по 1863 год преподавал русский и церковно-славянский языки ;
 Гине, Н. В. — математика;
 Потанин, Гавриил Никитич
 Чугунов, Михаил Иванович (1851—1855) — история и латинский язык (в младших классах);
 Юстинов, Пётр Иванович (1828—1898) — учитель Закона Божьего;
 Яснитский Николай Сергеевич (1854—1896) — история;
 Штейнгауэр Яков Михайлович — преподаватель немецкого языка;
 Теселкин Сергей Николаевич — преподаватель истории и географии;
 Кабанов Андрей Сергеевич — с 1881-го по 1887 год являлся учителем приготовительного класса Симбирской мужской классической гимназии; 
 Ауновский, Владимир Александрович (с 1866) — математика;
Пор, Адольф Иванович (1881—1889) — преподавал французский язык;
Раменский, Алексей Пахомович (1879—1882) — преподавал греческий и русский языки;
Ракович, Андрей Николаевич (1839—1841) — учитель рисования, черчения и чистописания;
Холмогоров, Иван Николаевич;
Николаев-Хури, Тимофей Николаевич — работал надзирателем.
Иоаким (Благовидов) — законоучитель (1887 — 1917).
Архангельский, Александр Семёнович — преподаватель русской словесности (1876 — 1878).
Мерцалов, Пётр Васильевич — старший учитель математики (1848 — 1853).

Выпускники 
 

 1823
 Дмитрий Минаев
 1852
 Николай Нелидов
 1860
 Модест Богданов
 1864
 Владимир Преображенский
 1866
 Иван Цветков
 1869
 Мотовилов, Александр Андреевич (золотая медаль)
 1870
 Иван Яковлев (золотая медаль)
 1878
 Алексей Остроумов
 1882
 Александр Толстой
 1883
 Александр Ульянов (золотая медаль)
 1884
 Михаил Рузский
 1885
 Александр Сахаров
 1887
 Владимир Ульянов (золотая медаль)
 Александр Наумов (серебряная медаль)
 1888
 Пётр Толстой
 1890
 Михаил Малиновский
 1892
 Владимир Филатов
 1893
 Михаил Гернет
 Владимир Ишерский
 Константин Орлов
 1896
 Алексей Яковлев
 1903
 Борис Шидловский
 1913
 Георгий Маслов (серебряная медаль)

В гимназии также учились: 

Гавриил Потанин; Пётр Добротворский; Дмитрий Минаев; Василий Розанов (1870—1872); Аполлон Коринфский (1879—1886); Алексей Аладьин; Сергей Бутурлин; Матвей Загряцков; Василий Андреев-Бурлак; Дмитрий Садовников; Николай Рынин;  Виктор (Велимир) Хлебников (до 1898); Рафаэль Зон; Пётр Чардынин (до 1890); Вольф Эрлих (1918); в гимназии начинали учится: Дмитрий Ульянов (1883—1887), Андрей Поленов (1884—1887); Василий Калашников (1880, экстерном); Пётр Одинцов (1918, экстерном); Иван Пушкарёв (1823); Павел Жуков (1887); Михаил Иванов; в гимназии учился Александр Глинка; Николай Брюханов (1898, экстерном); Павел Гречкин (1900); в гимназии учился Александр Жданов, Сахаров Владимир Владимирович (окончил 7 классов); Николай Ухтомский (1912); Николай Колосов (1916); Борис Огнев (1918).

Гимназия в филателии 

 В 1966 году  Министерство связи СССР выпустило художественный маркированный конверт — из серии «По ленинским местам». «Ульяновск. Бывшая мужская гимназия, в которой с 1879 по 1887 гг. учился Володя Ульянов».
 В 1969 году  Министерство связи СССР выпустило художественный маркированный конверт — «Ульяновск. Бывшая мужская гимназия, в которой с 1879 по 1887 гг. учился Володя Ульянов» — Спецгашение «100 лет со дня рождения Ленина. Ульяновск».
 В 1976 году  Министерство связи СССР выпустило художественный маркированный конверт — «Ульяновск. Музыкальное училище. (Бывшая мужская гимназия, в которой учился В. И. Ульянов (Ленин) в 1879—1880 гг.»
 В 2004 году Министерство связи России выпустило художественный маркированный конверт — «Ульяновск. Школа-гимназия № 1».                                              
 В 2009 году Министерство связи России выпустило художественный маркированный конверт — «Ульяновск. Гимназия № 1. 200 лет».
Марка СССР, 1970 г.: Портрет Ленина по фото И. А. Шарыгина (1891) и 16 купонов «Детские и юношеские годы». Серия: К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1870—1924). На одном из купонов — Гимназия, в которой учился В. Ульянов (Симбирск, 1879—1887).

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
Репьев М. «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 120.

Источники 
1. Материалы для географии и статистики России…, Симбирская губерния, т. 2, сост. А. О. Липинский, СПб, 1868 (с.406-407) 
2. И. Я. Христофоров, Очерки из истории Главного народного училища («СГВ», 1874, №№ 74, 78, 79, 80, 84, 88) 
3. И. Я. Христофоров «Очерки из истории Симбирской гимназии 1809-1825 гг.», Симбирск, 1875 
4. И. Г. Безгин «Симбирская губернская гимназия (1786 — 1887)», СПб, 1888 
 
Учебные заведения Ульяновска. История возникновения / О. М. Репьев, Приволжское книжное изд-во, 1969 г. — 441 с.
5. Н. А. Евсина «Из истории строительства учебных зданий» («Русское искусство XVIII – начала XIX в.», М., 1971, с.200-209) 
6. Б. В. Аржанцев «Архитектура здания губернской гимназии» (Сборник материалов научной конференции, посвященной 190-летию Симбирской губернской гимназии, Ульяновск, 1999, с.132-137) 
7. Л. М. Артамонова «Симбирское главное народное училище – предшественник классической гимназии» («Классическое гуманитарное образование: история и перспектива», материалы конференции, Ульяновск, 2009, с.23-37) 
8. И. Ф. Макеева «Проект М. П. Коринфского на здание Симбирской губернской гимназии» («Архитектор Михаил Коринфский…», материалы конференции (2013), Ульяновск, 2014, с.83-94)

Ссылки 
 Народное образованіе. Классическая гимназия.
 Музей «Симбирская классическая гимназия»
 Митрофанов А. Болезненный нарост.
 Губернская классическая гимназия
 Два века губернской гимназии
 Материалы к истории Симбирского дворянства, 1781–1909 / Собр. и изд. губ. предводителем дворянства В. Н. Поливановым. 2-е дополнен. изд. Симбирск, 1909. 196 с

Гимназии Российской империи
Казанский учебный округ
Образование в Симбирске
Симбирская гимназия